Mierzyn (Mierzęcino, en allemand Möhringen) est un village de la voïvodie de Poméranie occidentale, dans le powiat de Police, Gmina Dobra, en Pologne.

 Église à Kołbaskowo ()

Villes importantes proches 
 Police (Pologne)
 Szczecin
 Sarahtown

Notes et références

Liens externes 
 
 
 

Village dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale
Powiat de Police